Моншам () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Кальвадос
 Моншам () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Канталь